Palau (land), een eilandnatie in Oceanië
 Palaueilanden, de belangrijkste eilandengroep in dit land
 Palau (Italië), een gemeente in Olbia-Tempio de Italiaanse regio Sardinië
 Palaú, een plaats in Múzquiz in de Mexicaanse staat Coahuila 
 Pālau, een plaats in Myanmar
 Palaus, een Austronesische taal, gesproken in Palau en Guam
 Palau (dialect), een dialect van het Lave, voornamelijk gesproken in Laos en Vietnam
 Palau (achternaam), een familienaam
 Luis Palau, Argentijns evangelist
 Luis Argentino Palau, Argentijns schaker
 Orquesta Hermanos Palau, Cubaanse muziekband
 Kabuli pulao, Afghaans gerecht (ook palau genoemd)
 Het Catalaanse woord voor "Paleis", en kan als "El Palau" ook verwijzen naar:
Palau de la Música Catalana, een concertzaal in Barcelona
Palau Sant Jordi, een evenementenhal in Barcelona
Palau de la Generalitat (Barcelona), een overheidsgebouw in Barcelona
Palau de la Generalitat (Valencia), een overheidsgebouw in Valencia

Zie ook 
 Balau (doorverwijspagina)
 Palau Ayer Chawan
 Palau Bukum
 Palau de Gel
 Palau de Plegamans
 Palau Güell
 Palaui-eiland
 Palau-Savardera
 Palau Tekong
 Palau Tembakul
 Paliau
 Palu
 Pelau
 Pulau
 Survivor: Palau